L74 ou L.74 est un sigle qui peut faire référence à :
 Albatros L.74, un avion d’entraînement militaire allemand de l'entre-deux-guerres ;
 Affections des glandes sudoripares exocrines, d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS Middleton (L74), un destroyer d’escorte de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres